Wolfermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wolfermann (1902–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Iris Wolfermann (* 1972), deutsche Kinderbuchillustratorin
 Klaus Wolfermann (* 1946), deutscher Leichtathlet (Speerwerfer)
 Willy Wolfermann (1898–1973), hessischer Politiker (Zentrum, CDU Hessen), Bürgermeister von Kriftel